Nivarox steht für
 Nivarox (Metalllegierung)
 Nivarox-FAR S. A., dem zur Swatch Group gehörenden Weltmarktführer für Unruhspiralen